Osoby o nazwisku Plucińska:
 Aldona Plucińska – artystka
 Izabela Plucińska – reżyserka

Zobacz też 
 Pluciński